Ethan Hawke
Baía de Hawke
3452 Hawke
Brett Hawke
Mykel Hawke
Youngblood Hawke

Desambiguação